Purolator 500 bezeichnet:

 ein Rennen im NASCAR Winston Cup auf dem Atlanta Motor Speedway von 1994–1996, siehe Atlanta 500
 ein Rennen im NASCAR Winston Cup auf dem Pocono Raceway von 1974–1976, siehe Sunoco Red Cross Pennsylvania 500